Broadcast eller broadcasting kan syfta på:

 Rundradio
 Broadcast (musikgrupp) – en brittisk rockgrupp
 Broadcast (skivmärke) – ett brittiskt skivmärke
 Broadcast (datornätverk) – en kommunikationsmetod

Se även
 Sändare

he:שיטות הפצה בתקשורת נתונים#Broadcast